Příjmení Gilman nosí více významných osobností:

 Alfred G. Gilman (1941–2015) – americký farmakolog a biochemik
 Charlotte Perkins Gilman (1860–1935) – americká feministka
 Jared Gilman (* 1998) – americký herec